Любли́нская — женская форма топонимической фамилии . 
 Известные носители  
 Люблинская, Александра Дмитриевна (1902—1980) — советский историк, архивист, палеограф.
 Люблинская, Анна Александровна (1903—1983) — советский психолог, доктор психологических наук, профессор. См. также 
 
 Люблинская губерния
 Люблинская митрополия
 Люблинская уния
 Люблинско-Дмитровская линия Московского метрополитена.